Ра́мсфьелл () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рамсфьелл, Бендик — норвежский кёрлингист и тренер.
 Рамсфьелл, Бент Онунн (род. 1967) — норвежский кёрлингист, олимпийский чемпион, ведущий в команде Норвегии на Олимпийских играх 2002 и 2006 годов.
 Рамсфьелл, Майя (род. 1999) — норвежская кёрлингистка.
 Рамсфьелл, Харальд (род. 1957) — норвежский кёрлингист.
 Рамсфьелл, Эйгиль (род. 1955) — норвежский кёрлингист, четвёртый и скип в команде Норвегии на Олимпийских играх 1988 и 1998 годов.